Sam Houston – amerykański polityk
 Whitney Houston – amerykańska piosenkarka pop i R&B, aktorka, producentka filmowa
 Houston – album studyjny z 1965 roku autorstwa Deana Martina
 Houston – stacja kolejowa w Houston, w stanie Teksas, w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Houston – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris, nazwane na cześć Sama Houstona
 Houston – miasto w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna
 Houston – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Houston – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Houston – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Houston – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Chickasaw
 Houston – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Houston – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Houston (ang. Houston Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Houston (ang. Houston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Houston (ang. Houston Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Houston (ang. Houston Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Houston (ang. Houston County) – w stanie Teksas

Zobacz też 
 Huston (strona ujednoznaczniająca)